Арнульф Эверланн (; , Кристиансанн — , Осло) — норвежский поэт.

Биография 
Участник социалистического движения в Норвегии. В 1933 году привлекался к суду по обвинению в богохульстве за произнесённую им речь «», но был оправдан.

В 1941—1945 годах — узник немецких концлагерей Грини и Заксенхаузен.

В 1944 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Избран председателем союза писателей Норвегии в 1952 году.

В 1960-х годах прекратил связи с социалистами.

Творчество 
По мнению Н. И. Крымовой, стихотворения Эверланна, написанные в начале XX века, отмечены печатью грусти и одиночества. В 1930-х годах Эверланн выражал протест против капитализма, поддержку Народного фронта в Испании и позиции СССР (сборники «Я заклинаю тебя», 1934; «Красный фронт», 1937). Вместе с тем, осудил сталинские репрессии. В годы Второй мировой войны Эверланн воспевал антифашистскую борьбу («Мы все переживём», 1945). В послевоенные годы сочинял стихи («Дымящая свеча», 1960; «На горе Нево», 1962), новеллы, пьесы, работал в области языкознания, был противником модернизма.

В брошюрах «Не отменён ли наш язык?» (1940) и «Как часто мы будем менять язык?» (1948) активно выступал против синтеза риксмола и лансмола.

Сочинения 
 Samlede dikt, bd 1—6, Oslo, 1947—1961; Noveller i utvalg, Oslo, 1963
 Стихи. // Современная скандинавская поэзия, , 1959.
 Рассказы. // Норвежская новелла, , 1974.
 Два стихотворения. БВЛ, серия третья — 152. Западноевропейская поэзия XX века.

Примечания

Литература 
 
 Вечно живая поэзия Сопротивления  // За рубежом, № 41. 3-9 октября 1980.
 Gelsted О., Arnulf Øverland, Kbh., 1946.
 Festskrift til Arnulf Overland pa 60-arsdagen, Oslo, 1949.
 Haakonsen D., Arnulf Overland og den etiske realisme 1905—1940, Oslo, 1966.

Норвежские поэты
Писатели Норвегии
Поэты Норвегии
Члены норвежского Сопротивления
Заключённые концлагеря Грини
Социалисты Норвегии
Похороненные на Спасском кладбище (Осло)